Jouni Peltonen, né le  à Rauma en Finlande, est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évolue en position de défenseur.

Biographie

Carrière 
Son maillot le numéro 4 est retiré de l'équipe des Lukko.

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1972-1973 || Lukko || Suomi-sarja
|| - || - || - || - || - || || || || ||
|-
| 1973-1974 || Lukko || SM-sarja
|| 36 || 3 || 4 || 7 || 24 || || || || ||
|-
| 1974-1975 || Lukko || SM-sarja
|| 36 || 5 || 3 || 8 || 22 || || || || ||
|-
| 1975-1976 || Lukko || SM-liiga
|| 35 || 3 || 9 || 12 || 22 || || || || ||
|-
| 1976-1977 || Lukko || SM-liiga
|| 36 || 10 || 10 || 20 || 31 || || || || ||
|-
| 1977-1978 || Lukko || SM-liiga
|| 35 || 6 || 11 || 17 || 32 || || || || ||
|-
| 1978-1979 || Lukko || SM-liiga
|| 36 || 12 || 13 || 25 || 36 || || || || ||
|-
| 1979-1980 || Lukko || SM-liiga
|| 36 || 7 || 11 || 18 || 42 || || || || ||
|-
| 1980-1981 || Lukko || SM-liiga
|| 33 || 4 || 15 || 19 || 32 || || || || ||
|-
| 1981-1982 || Lukko || SM-liiga
|| 36 || 3 || 8 || 11 || 21 || || || || ||
|-
| 1982-1983 || Lukko || SM-liiga
|| 36 || 4 || 4 || 8 || 26 || || || || ||
|-
| 1983-1984 || Lukko || 1. Divisioona
|| 36 || 3 || 8 || 11 || 30 || || || || ||
|-
| 1984-1985 || Lukko || SM-liiga
|| 16 || 0 || 2 || 2 || 8 || || || || ||
|-
| 1985-1986 || Lukko || SM-liiga
|| 29 || 3 || 12 || 15 || 20 || || || || ||
|-
| 1986-1987 || Lukko || SM-liiga
|| 43 || 0 || 5 || 5 || 30 || || || || ||

Notes et références 

Naissance en janvier 1955
Naissance à Rauma (Finlande)
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur du Lukko Rauma
Défenseur de hockey sur glace